Antonio Lorenzini – giusto fra le nazioni
 Antonio Lorenzini – pittore e incisore del XVIII secolo
 Antonio Lorenzini – vescovo